Made in China steht für:

 Made in China, Film- und Kunstfestival in Berlin
 Made in China (2009), US-amerikanischer Film von Judith Krant 
 Made in China, Alternativtitel von Chandni Chowk To China, indisch-US-amerikanischer Film von Nikhil Advani (2009)
 Made in China (2014), brasilianischer Film von Estevão Ciavatta 
Made in China (2019), französischer Film von Julien Abraham
 Made in China 2025, chinesischer Wirtschaftsplan